Маргарет Уэнтворт (; ок. 1478 — октябрь 1550) — мать королевы Джейн Сеймур, третьей жены Генриха VIII. Известна также как муза поэта Джона Скелтона.

Леди Маргарет Уэнтворт (или Марджери Уэнтворт) была дочерью сэра Генри Уэнтворта и леди Энн Сэй. По отцу её родственниками были Клиффорды, одно из самых знатных семейств Англии, а также особы королевской крови. По материнской линии она состояла в родстве с семьёй Говардов и приходилась кузиной Томасу Говарду, Эдмунду Говарду, отцу Кэтрин Говард, и леди Элизабет Говард, матери Анны Болейн. Таким образом, Маргарет была двоюродной тётей Анны и Кэтрин.

Благодаря родственным узам с Говардами, Маргарет воспитывалась в доме своей тётки, Элизабет Говард, графини Суррей, где по всей видимости и состоялось её знакомство с поэтом Джоном Скелтоном. В юности Маргарет вместе со своей кузиной Элизабет были признанными красавицами при дворе короля Генриха VII, и в нескольких своих поэмах Скелтон воспел их красоту и добродетель.

В октябре 1494 года леди Маргарет вышла замуж за Джона Сеймура, представителя старинного, но не отличавшегося знатностью, рода. В этом браке родилось девять детей:
 Джон Сеймур (ум. 15 июля 1510)
 Эдуард Сеймур (ок. 1500/1506 — 22 января 1552)
 Томас Сеймур (ок. 1508 — 20 марта 1549)
 Джейн Сеймур (ок. 1508/1509 — 24 октября 1537)
 Элизабет Сеймур (ок. 1511—1563)
 Генри Сеймур (ок. 1514 — ум. после 1568)
 Дороти Сеймур
 Энтони Сеймур
 Марджери Сеймур
    
В 1536 году Генрих VIII женился на старшей дочери сэра Джона и леди Маргарет, Джейн Сеймур. Её братьям, Томасу и Эдуарду, были пожалованы почётные титулы, а сестра Элизабет стала фрейлиной новой королевы. Несмотря на преждевременную кончину Джейн в 1537 году после рождения наследника, принца Эдуарда, семья Сеймур продолжала пользоваться благосклонностью короля вплоть до его смерти в 1547 году. О жизни леди Маргарет в тот период сведений мало. Известно лишь, что после смерти сэра Джона в 1536 году, она повторно замуж не вышла. Она скончалась в октябре 1550 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Женщины эпохи Тюдоров
Персоналии Англии XV века
Персоналии Англии XVI века